Soika ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Soika (* 1949), deutscher Journalist
 Karin Ulrike Soika (* 1966), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Sojka
 Soyka